Lotto Dstny Ladies er et professionelt cykelhold for kvinder, baseret i Belgien, som konkurrerer i elite landevejs- og banecykelløb. Holdet deltager f.eks. i UCI Women's Road World Cup. Holdet blev etableret i 2006, og dets farver er hvidt, blåt og rødt.

Holdet

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Eksterne henvisninger 

 

Cykelhold for kvinder
Cykelhold fra Belgien